Le championnat de France de tennis 1895, organisé par l'U.S.F.S.A., s'est déroulé le 23 juin sur les courts du Racing Club pour les matchs de double et le 27 et le 30 juin sur les courts de la Société de Sport de l'île de Puteaux (S.S.I.P.) pour les simples.

Le simple est remporté par André Vacherot (Racing Club) contre Laurent Riboulet (L.T.C boulevard Lannes). Le Racing réalise un doublé grâce à la victoire en double de Vacherot associé à l'Allemand Christian Winzer contre Paul Lebreton et Paul Lecaron.

Résultats

Simple

Double

Références 

1895
France
Sport en France en 1895